

Toponyme 
 Rivareyte, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Osserain-Rivareyte ;
 Osserain-Rivareyte, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme